Glafey ist 

ein Familienname:

 Adam Friedrich von Glafey (1692–1753), deutscher Archivar, Rechtshistoriker und Philosoph
 Gottlieb Glafey (1687–1753), deutscher Übersetzer französischer Dramen und Fabeln

ein Unternehmen:

 G. A. Glafey GmbH & Co. KG, ein Hersteller von Lichten